O Campeonato Carioca de Basquete de 1934 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1934
Esporte no Brasil em 1934
1934 no basquetebol